Faith er engelsk for "tro" eller "troskab" og kan henvise til:

Film 
 Faith (film fra 1916), en amerikansk stumfilm
 Faith (film fra 1919), en amerikansk stumfilm
 Faith (film fra 1920), en amerikansk stumfilm

Musik 
 Faith (The Cure-album), et album fra 1981
 Faith (George Michael-album), et album fra 1987
 "Faith", titelsangen på George Michaels album